Фредерик Вайс (; ) ― французский бывший профессиональный баскетболист.

Профессиональная карьера 
Вайс играл в клубах «Уникаха» и «Бильбао» в испанской АСВ лиги, в ПАОК из греческой лиги и в клубе «Лимож» из французской лиги. 28 января 2009 года руководство «Бильбао» отказалось от него после того, как Вайс пропустил три игры подряд из-за проблем со здоровьем . 13 февраля того же года Вайс подписал контракт с клубом «Менорка».

Был выбран клубом «Нью-Йорк Никс» 15-м пиком в первом раунде на драфте НБА 1999 года, но не подписал контракт с ними и никогда не играл в НБА. Драфт возмутил многих поклонников «Никс», по той причине, что Рон Артест, который вырос в Куинсе, штат Нью-Йорк и играл за команду университета Святого Иоанна, также имел возможность попасть в команду. Артест был отобран под следующим пиком клубом «Чикаго Буллз». 29 августа 2008 года права на драфт Вайса были переданы руководством «Нью-Йорк Никс» клубу «Хьюстон Рокетс» в обмен на форварда Патрик Юинга-младшего.

В марте 2011 года он объявил о своём уходе из спорта.

«Le dunk de la mort» 
Вайс также известен по участию в одном матче с баскетболистом из США Винсом Картером. Во время баскетбольного матча 25 сентября 2000 года между США и Францией на летних Олимпийских играх 2000 года, Картер (чей рост составлял 1,98 м), получив мяч, перепрыгнул через Вайса (чей рост составлял 2,18 м), раскинул ноги и яростно закинул мяч. Французские СМИ окрестили слэм-данк «le dunk de la mort»: «данк смерти». США выиграли игру со счетом 106-94. В статье, опубликованной по случаю 15-летия данного события, Вайс сказал, что Картер «заслуживает войти в историю. К сожалению для меня, я тоже попал в видеозапись. В тот день я узнал, что люди могут летать».

Французская национальная баскетбольная команда 
Вайс завоевал серебряную медаль Олимпийского баскетбольного турнира в составе французской национальной баскетбольной команды. С французской сборной он также играл на чемпионатах Европы в 1999, в 2001, в 2005 и в 2007 годах. 

В 2005 году на чемпионате Европы ФИБА, Вайс выиграл бронзовую медаль. Также играл с французской сборной на чемпионате мира по баскетболу 2006.

Личная жизнь 
В 2002 году супруга Вайса, Селия, родила сына, Энцо, в то время, когда Вайс играл в Испании. После того, как Энцо был поставлен диагноз аутизм, спортсмен впал в алкоголизм и депрессию. Селия забрала сына и вернулась во Францию. В 2008 году, находясь в городе Биарриц, Вайс совершил попытку самоубийства, наглотавшись снотворного. Однако он остался жив, и в итоге бросил пить и помирился с женой. После своего ухода из баскетбола, Вайс и Селия открыли свой табачный магазин и бар в городе Лимож. Вайс также работает телевизионным аналитиком.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 «Le dunk de la mort»
 Профиль на сайте Eurobasket2007.org
 Профиль на сайте Basketpedya.com
 Профиль на сайте Французской лиги

Баскетболисты Франции
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Центровые
Игроки БК «Лимож»
Игроки БК ПАОК
Игроки БК «Уникаха Малага»
Игроки БК «Бильбао»
Игроки БК «Менорка»